Алексе́й Оку́лов:
 Окулов, Алексей Иванович (1880—1939) — российский революционер, советский военный и партийный деятель, писатель, педагог.
 Окулов, Алексей Матвеевич (1766—1821) — генерал-майор, действительный статский советник, Олонецкий, Архангельский и Херсонский губернатор.